Horváth Károly (1812–1889) városi főjegyző, ügyvéd és országgyűlési képviselő
 Horváth Károly (1812 vagy 1814–?) honvédtiszt
 Horváth Károly (1829–1854) háromszéki földbirtokos, a szabadságharcot követő függetlenségi szervezkedések vértanúja
 Horváth Károly (1831–1908/21 k.) pap
 Horváth Károly (1909–1995) irodalomtörténész
 Horváth Károly (1913–1952) nyelvész
 Horváth Károly (1920–2000) válogatott labdarúgó
 Horváth Károly (1922–?) mezőgazda
 Horváth Károly (1940) amerikai válogatott labdarúgó
 Horváth Károly (1947) Liszt Ferenc-díjas énekes, zenész (ismert művészneve „Charlie”)
 Horváth Károly (1947–2004) súlyemelő
 Horváth Károly (1950) kertészmérnök, mérnök-tanár
 Horváth Károly (1950–2015) zeneszerző, előadóművész
 Horváth Károly (1950–) gépszerelő, művezető, országgyűlési képviselő (1980–1985)
 Horváth Károly (1952) labdarúgó, edző, sportvezető
 Horváth Károly (1953) bábszínész, színész

hasonló nevűek

 Méray-Horváth Károly (1859–1938) szociológus, író, publicista, újságíró
 Méray-Horváth Károly (1883–1957) író